

Llocs 
 Washim, ciutat índia

Gent 
 Anis Basim Moujahid, cantant danès
 Basim Bello, alcalde iraquià
 Basim Jamal Mahmoud Al-Salihi, general retirat i dirigent esportiu iraquià
 Basim Qasim, entrenador de futbol iraquià
 Bassim Al-Karbalaei, recitador xïita
 Basim Al-Rajaibi, futbolista omaní
 Basim Elkarra, líder civil americà
 Basim Shami, filantrop i emprenedor

Publicacions 
 Basim, revista infantil saudita.